
Termin -{DMC}- ima više značenja.

 -{DMC}-, ili -{CXCL17}-, je mali citokin iz -{CXC}- hemokin familije koji je bio identifikovan kod ljudi i miševa.
 -{DMC}- je hemijsko jedinjenje dimetil-karbonat ().